6642 Henze – asteroide della fascia principale

 Hans Werner Henze – compositore tedesco
 Stefan Henze – canoista tedesco